Кри́стенсен (Christensen, Kristensen, датское произношение: ) — датская и норвежская патронимическая фамилия, буквально означающая «сын Кристена» (одна из форм имени Кристиан). Кристенсен — шестая по распространённости фамилия в Дании, её носит около 2 % населения.

Известные носители 
 Кристенсен, Алекс — немецкий композитор танцевальной музыки.
 Кристенсен, Альфред (1905—1974) — датский шахматист.
 Кристенсен, Андреас — датский футболист.
 Кристенсен, Артур (1875—1945) — датский востоковед, исследователь истории и литературы древнего и средневекового Ирана, современных иранских языков.
 Кристенсен, Беньямин — датский режиссёр, актер, сценарист немого кино.
 Кристенсен, Бент — датский футболист.
 Кристенсен, Бьёрн (род. 1963) — датский футболист.
 Кристенсен, Бьорн (род. 1993) — мальтийский футболист.
 Кристенсен, Бьярке (род. 1956) — норвежский шахматист, международный мастер (1986).
 Кристенсен, Джон (род. 1948) — новозеландский хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1976 года.
 Кристенсен, Джосс — американский фристайлист.
 Кристенсен, Иб (1930—2023) — датский политик.
 Кристенсен, Ингер — датская писательница.
 Кристенсен, Йенс Кристиан — датский политический деятель.
 Кристенсен, Йеспер (род. 1948) — датский актёр.
 Кристенсен, Йоаким (род. 1978) — датский боец ММА.
 Кристенсен, Кайт — американская баскетболистка.
 Кристенсен, Карл (1872—1942) — датский ботаник.
 Кристенсен, Карлос Уго — аргентинский кинорежиссёр.
 Кристенсен, Ким — датский футболист.
 Кристенсен, Клейтон (1952—2020) — американский учёный, теоретик менеджмента
 Кристенсен, Конрад — норвежский спортсмен.
 Кристенсен, Кори (род. 1994) — американская кёрлингистка.
 Кристенсен, Кристиан Боммелунд (род. 1989) — датский футболист и игрок в мини-футбол.
 Кристенсен, Ларс — норвежский полярный исследователь.
 Кристенсен, Ларс Линдберг — датский астроном.
 Кристенсен, Ларс Соби — норвежский писатель.
 Кристенсен, Лассе — датский футболист.
 Кристенсен, Магнус (род. 1997) — датский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Кристенсен, Мадс (велогонщик) (род. 1984) — датский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Кристенсен, Мадс (хоккеист) (род. 1987) — датский хоккеист.
 Кристенсен, Микаэль Ферк (род. 1986) — датский трековый и шоссейный велогонщик, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
 Кристенсен, Могенс — норвежский саночник.
 Кристенсен, Оге Том (1893—1974) — датский писатель, поэт и литературный критик.
 Кристенсен, Оливер (род. 1999) — датский футболист.
 Кристенсен, Петер — датский политик, государственный деятель.
 Кристенсен, Райнхартт — датский биолог.
 Кристенсен, Расмус (род. 1997) — датский футболист, играющий на позиции защитника.
 Кристенсен, Сёрен Петер — датский гимнаст.
 Кристенсен, Сигурд — датский яхтсмен.
 Кристенсен, Теодор (1914—1967) — датский кинорежиссёр.
 Кристенсен, Тобиас (футболист) (род. 2000) — норвежский футболист.
 Кристенсен, Том — датский автогонщик.
 Кристенсен, Томас (род. 1990) — норвежский гандболист.
 Кристенсен, Уильям Бреде (1867—1953) — норвежско-нидерландский ре­ли­гио­вед.
 Кристенсен, Флемминг — датский футболист.
 Кристенсен, Харальд — датский борец.
 Кристенсен, Хальфдан — норвежский актёр, режиссёр, театральный деятель и драматург.
 Кристенсен, Хейден — канадский актёр.
 Кристенсен, Хелена — датская супермодель.
 Кристенсен, Хенрик Дам — датский политик.
 Кристенсен, Эмиль — киберспортсмен.
 Кристенсен, Эмиль — датский хоккеист.
 Кристенсен, Эрик — канадский хоккеист.
 Кристенсен, Эрик — астроном.
 Кристенсен, Эрика — американская киноактриса.
 Кристенсен, Якоб (род. 2001) — датский футболист.
  (1833—1913) — норвежский юрист, член парламента.

 Двойная фамилия
 Хег-Кристенсен, Йонас — датский яхтсмен.
 Рейнхольдт-Кристенсен, Маи-Брит — датская кёрлингистка.

См. также 
 Берег Ларса Кристенсена
 Берег Ингрид Кристенсен

Примечания